Farscape (televisieserie), een Australische/Amerikaanse sciencefiction-televisieserie
Farscape (album), een muziekalbum waarop wordt samengewerkt door Klaus Schulze en Lisa Gerrard